Кохат:

 Кохат — село в Южной Осетии
 Кохат — город в Пакистане, в провинции Хайбер-Пахтунхва
 Кохат — округ в провинции Хайбер-Пахтунхва, Пакистан
 Кохат — небольшая административная единица в Федерально управляемой племенной территории в Пакистане